Il nome Paolo Lombardo si riferisce a più persone:

 Paolo Lombardo (1889-1949) – politico italiano
 Paolo Lombardo (1941) – regista italiano
 Paolo Lombardo (1943) – ex calciatore e allenatore di calcio italiano